Badeseen bezeichnet:

 die Mehrzahl von Badesee, siehe Badesee (Begriffsklärung)
 Badeseen (Gemeinde Himberg), Ortsteil der Gemeinde Himberg, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Badeseen (Gemeinde Münchendorf), Ortsteil der Gemeinde Münchendorf, Bezirk Mödling, Niederösterreich